Le mot Glen peut s'appliquer à plusieurs domaines :

Géographie

Vallées glaciaires 
Un Glen est une vallée glaciaire. On trouve entre autres :
 Glen Affric
 Glen Coe, Écosse
 Great Glen, Écosse
 Glen Water, Ayrshire, Écosse
 Glens of Antrim, Irlande du Nord
 The 17 National Manx Glens, Île de Man
 Mount Glen, Colombie-Britannique, Canada
 Mont Glen, Québec, Canada
 Lac Glen, Californie, États-Unis

Hydronymie 
Certaines rivières portent aussi ce nom :

 Rivière Glen, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Nantes et Sainte-Cécile-de-Whitton, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, au Canada.
 River Glen, Lincolnshire, Angleterre
 River Glen, Northumberland, Angleterre

Un parc naturel s'appelle également ainsi :
 Watkins Glen State Park, New York, États-Unis

Villes 

 Glen, County Donegal, Irlande
 Great Glen (Leicestershire), Angleterre
 Glen Parva, Leicestershire, Angleterre
 Saint-Glen, Bretagne, France
 Glen (Mississippi), États-Unis
 Glen (New York), États-Unis
 Watkins Glen (New York), États-Unis
 Glen Abbey Golf Course, à Oakville, Ontario, Canada
 Glen Norman (Ontario), Canada
 Glen Sutton à Sutton, au Québec
 Yarra Glen (Victoria), Australie

Mythologie 

 Glen est l'époux de la déesse Sol dans la mythologie nordique
 Glen est aussi un cheval dans la même mythologie.

Patronyme 

 
 James Allison Glen (1877-1950) : homme politique canadien
 
 John Glen (1932-) : cinéaste anglais
 John Glen (1974-) : homme politique anglais
 Cornell Glen (1980-) : joueur américain de football
 Iain Glen (1961-) : acteur écossais
 Marla Glen (1960-) : chanteuse américain
 William Glen (1789 - 1826) : poète écossais

Sigle 

 GLEN : Global Education Network of young Europeans

Prénom 
 
 Glen Cook : écrivain américain
 Glen Keane : dessinateur américain
 Glen Morgan : cinéaste américain
 Glen Jacobs : catcheur américain
 Glen Sather : joueur canadien de hockey sur glace
 Glen Benton : chanteur et bassiste du groupe de Death metal Deicide
 Glen "Tirakh Draconian" Ojanpera : auteur de la trilogie L'Œil du Dragon
 Glen (ou Glenda) : poupée de sexe mal défini, enfant de Chucky et Tiffany dans la comédie d'horreur Le Fils de Chucky (2004)

Divers 

 Glen Grant : distillerie de whisky
 Glen, personnage de fiction de la série de films Chucky

Autres 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Acronyme